Johann Georg Neuburg ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Neuburg (Mediziner) (geb. Simon Neuburg; 1757–1830), deutscher Arzt und Gelehrter
 Johann Georg Neuburg (Politiker) (1795–1866), deutscher Politiker